Kohlund ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kohlund (* 1950), Schweizer Schauspieler
 Ekkehard Kohlund (1887–1974), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Erwin Kohlund (1915–1992), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Franziska Kohlund (1947–2014), Schweizer Schauspielerin und Regisseurin
 Johanna Kohlund (1878–1968), deutsche Frauenrechtlerin